Мораталья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нороэсте. Занимает площадь 961 км². Население 7 839 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Покровителем города считается Иисус Христос.

На территории муниципалитета находится массив Револькадорес, высшая точка Мурсии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Noticias e información general sobre Moratalla (Moratalla-Murcia.com)
 Ayuntamiento de Moratalla
 Asociación de Tamboristas
 Noticias e información general sobre Moratalla (Moratalla.com)
 Club Ciclista Moratalla

Муниципалитеты Мурсии